Hermannstein ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Hermannstein, Stadtteil von Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Hermannstein, früherer deutscher Name von Kępnica, Dorf im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen

Felsen:
 Herrmannstein, Felsen auf dem Hermannsberg bei Rattlar, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen, siehe Hermannsberg (Hessen) #Hermannstein
 Großer Hermannstein, Felsen auf dem Kickelhahn bei Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Kleiner Hermannstein, Felsen auf dem Kickelhahn bei Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Hermannstein, deutscher Name von Šemnická skála, Felsen bei Šemnice, Okres Karlovy Varyd, Tschechien

Burgen:
 Burg Hermannstein, Burganlage in Wetzlar-Hermannstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Burg Hermannstein (Waltershausen), Burgstall bei Waltershausen, Landkreis Gotha, Thüringen